Caianello steht für:
Caianello, Gemeinde in Italien
Eduardo Caianello (1921–1993), italienischer theoretischer Physiker